Pipra – rodzaj ptaków z rodziny gorzyków
Village development committee w Nepalu: 
 Pipra (Mahottari) 
 Pipra (Purba) 
 Pipra (West)